Junta kan henvise til flere artikler:

 Junta
 Militærjunta
 Junta (spil)